Пољак је презиме које се јавља код Срба и оно је изведено и везано за бављење послом. У српском језику пољак као појам означава чувара поља. То је обично било лице изабрано од сеоског сабора, сеоске скупштине или постављено од стране сеоског старешине-кмета да чува пољске усеве, сеоског атара уз накнаду. А одговорност пољака - чувара поља била је да одговара за насталу штету на усевима, својом имовином када није сачувао усеве или није у стању да идентификује штетника-лице које је начинило штету пољским усевима.

Распрострањеност 
Презиме Пољак среће се у Далмацији, у Шибуљини, Смоковићу, Пољици и Пољацима. Такође се на ово презиме може наићи у Риђици, Сомбору, Новом Саду, Београду, Србобрану.

Крсна слава 
Већини Пољака крсна слава је Ђурђевдан.

Литература 
 Живко Бјелановић, Антропонимија Буковице, Сплит 1988.
 Милица Грковић, Речник личних имена код Срба, Београд 1977.
 Миодраг-Мића Пољак, Презимена у слободној Крајини, Сомбор 1989.

Презимена